Příjmení Reinecke nosí více významných osobností:

 Carl Reinecke (1824–1910) – německý skladatel, dirigent a pianista
 Hermann Reinecke (1888–1973) – německý generál a válečný zločinec
 Paul Reinecke (1872–1958) – německý prehistorik a zemský archeolog

Externí odkazy